Пáвел Степáнович Воронцóв (8 декабря 1920, Ошеть, Сернурский кантон, Марийская автономная область, РСФСР — 15 февраля 2015, Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия) — советский партийный и административный деятель. Помощник Председателя Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1950—1952),  председатель Килемарского (1952—1957), Ронгинского (1958—1959), Советского (1962—1965), Оршанского (1965—1966) районных исполкомов Марийской АССР, первый секретарь Советского райкома КПСС МарАССР (1959—1962). Почётный гражданин Советского района Республики Марий Эл (2000). Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1943 года.

Биография 

Родился 8 декабря 1920 года в дер. Ошеть ныне Сернурского района Марий Эл в крестьянской семье. Был 17-м ребёнком в семье. С 17 лет был рабочим в Нижнем Тагиле. 

В октябре 1940 года призван в РККА. Участник Великой Отечественной войны: командир отделения разведки артиллерийского полка 103 гвардейского артиллерийского полка на Западном фронте, гвардии старший сержант; командир взвода 52 запасного артиллерийского полка на Прибалтийском фронте, лейтенант. Был дважды ранен. В 1943 году вступил в ВКП(б). Демобилизовался из армии в августе 1946 года в звании капитана. Награждён орденами Отечественной войны I степени, маршала Жукова III степени и медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».

В 1949 году окончил Горьковскую партийную школу. С 1949 году был заместителем председателя Мари-Турекского райисполкома МарАССР, в 1950—1952 годах — помощник Председателя Президиума Верховного Совета Марийской АССР. В 1952—1957 годах был председателем Килемарского, в 1958—1959 годах — Ронгинского, в 1962—1965 годах — Советского, в 1965—1966 годах — Оршанского райисполкомов МарАССР. В 1959—1962 годах был первым секретарём Советского райкома КПСС, в 1962 году заочно окончил 3 курса Нартасского сельскохозяйственного техникума. Внёс решающий вклад в становление Советского района Марийской АССР: инициировал перенос центра из с. Ронга в п. Советский, укрепил материально-техническую базу и руководящие колхозные кадры. В 2000 году ему присвоено звание «Почётный гражданин Советского района Республики Марий Эл».

В 1966—1981 годах был генеральным директором Марийского производственного объединения молочной промышленности.

В 1963—1967 годах депутатом Верховного Совета Марийской АССР VI созыва.

Его многолетняя административная и депутатская деятельность отмечена орденами «Знак Почёта» (дважды), медалями, а также почётными грамотами Президиумов Верховного Совета РСФСР и Марийской АССР, Почётной грамотой Республики Марий Эл.

Ушёл из жизни 15 февраля 2015 года в Йошкар-Оле.

Звания и награды 

 Почётный гражданин Советского района Республики Марий Эл (2000)
 Орден «Знак Почёта» (1966, 1971)
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Орден маршала Жукова III степени (2003)
 Медаль «За боевые заслуги» (06.11.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1965)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1970, 1980)
 Почётная грамота Республики Марий Эл (2000)

Примечания

Литература 

 Андреев В. П. Страницы истории развития промышленности Марийской АССР (1945―1980 гг.) / В.П. Андреев; Мар. гос. техн. ун-т. ― Йошкар-Ола: Мар. гос. техн. ун-т, 1999. ― 129, [1] с.: ил., карт., портр.; 20 см.; ISBN 5-8158-0051-1.
 
 

Персоналии по алфавиту
Похороненные в Йошкар-Оле
Выпускники Нижегородского института управления
Почётные граждане Советского района
Председатели районных исполкомов РСФСР
Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты Верховного Совета Марийской АССР
Члены ВКП(б)
Рабочие СССР
Директора промышленных предприятий
Разведчики Великой Отечественной войны
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Капитаны (СССР)